San Secondo di Pinerolo, comuna italiana do Piemonte
 San Secondo Parmense, comuna italiana da Emília Romagna
 Villa San Secondo, comuna italiana do Piemonte

Desambiguações de topônimos